Steuernagel ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Steuernagel (1885–1918), deutscher Kunstturner
 Daniel Steuernagel (* 1979), deutscher Fußballtrainer
 Dirk Steuernagel (* 1964), deutscher Klassischer Archäologe
 Johannes Steuernagel (1805–1870), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Sabine Steuernagel, deutsche Fernsehmoderatorin